El príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen (; Krauchenwies, 7 de septiembre de 1811 - Sigmaringa, 2 de junio de 1885) fue el jefe de la casa Hohenzollern-Sigmaringen, Hohenzollern a partir de 1869, y Ministro-Presidente de Prusia. Era el hijo del príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, que abdicó en favor de su hijo el 27 de agosto de 1848, y su primera esposa, la princesa María Antonieta Murat, sobrina de Joaquín Murat.

Biografía 
Después de poco más de un año gobernando el pequeño principado de su familia, Carlos Antonio abdicó en diciembre de 1849 en favor de su primo lejano, el rey de Prusia, y Hohenzollern-Sigmaringen, junto con el vecino principado de Hohenzollern-Hechingen, fue anexionado por Prusia. Después de abdicar, Carlos Antonio se convirtió en una figura prominente en la política prusiana. Tras la caída del reaccionario ministro Manteuffel en 1858, y la ascensión del príncipe Guillermo como regente por su incapacitado hermano, el rey Federico Guillermo IV, se eligió un nuevo ministro moderadamente liberal, con Carlos Antonio como Ministro-Presidente. El príncipe continuó en este rol hasta 1862, cuando dimitió en medio de una pelea con el parlamento sobre el presupuesto del ejército.

Después de esto, Carlos Antonio renunció en gran medida a la política activa y se centró en su papel como jefe de la rama católica de la familia Hohenzollern, acentuado por la extinción de la línea Hohenzollern-Hechingen en 1869. En 1866, a su segundo hijo, Carlos, se le ofreció el trono de Rumanía, donde gobernaría durante casi cuarenta años como Carlos I (Carol I). Unos pocos años más tarde, en 1870, se le hizo una oferta similar a su hijo mayor, Leopoldo, para el trono de España. La así llamada "candidatura Hohenzollern" al trono español fue uno de los principales factores en la instigación de la guerra franco-prusiana.

En 1864 el escultor alemán Jakob Alberty realizó un relieve, en el que retrató al príncipe montado a caballo.

Matrimonio e hijos 
Se casó con la princesa Josefina Federica de Baden en 1834, hija del Gran Duque Carlos II de Baden. Fueron padres de:

 Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Candidato al trono español.
 Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen. Reina consorte de Portugal.
 Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. Rey de Rumanía.
 Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen. Muerto en combate.
 Federico de Hohenzollern-Sigmaringen.
 María de Hohenzollern-Sigmaringen. Condesa consorte de Flandes.

Títulos, estilos y órdenes

Títulos y estilos 

 7 de septiembre de 1811 - 27 de agosto de 1848: Su Alteza Serenísima el Príncipe Heredero de Hohenzollern-Sigmaringen.
 27 de agosto de 1848 - 20 de marzo de 1850: Su Alteza Serenísima el Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen.
 20 de marzo de 1850 - 18 de octubre de 1861: Su Alteza el Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen.
 18 de octubre de 1861 - 3 de septiembre de 1869: Su Alteza Real el Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen.
 3 de septiembre de 1869 - 2 de junio de 1885: Su Alteza Real el Príncipe de Hohenzollern.

Órdenes 
Condecoraciones germanas

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Gobernantes de Prusia
Generales de Prusia
Primeros ministros de Prusia
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Militares de Prusia del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden de Federico
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Galardonados con la Orden del Halcón Blanco (grado desconocido)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Coroneles generales de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)